Весня́на ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.
Весняна вулиця — вулиця в місті Бердичів Житомирської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Бердянськ Запорізької області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Біла Церква Київської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Борислав Львівської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
Весняна вулиця — вулиця в місті Євпаторія, Крим.
Весняна вулиця — вулиця в місті Єнакієве Донецької області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Золотоноша Черкаської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
Весняна вулиця — вулиця в місті Ізмаїл Одеської області.
Весняна вулиця — вулиця в Голосіївському районі Києва.
Весняна вулиця — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
Весняна вулиця — вулиця в місті Люботин Харківської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Львів.
Весняна вулиця — вулиця в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Нововолинськ Волинської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Одеса.
Весняна вулиця — вулиця в місті Павлоград Дніпропетровської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Скадовськ Херсонської області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Славута Хмельницької області.
Весняна вулиця — вулиця в місті Сміла Черкаської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
Весняна вулиця — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Весняна вулиця — вулиця в місті Чернігів.
Весняна вулиця — вулиця в місті Ялта, Крим.

Весняна вулиця — колишня назва вулиці Професора Делоне в Солом'янському районі Києва.

Вулиці